«Химера, Chimera» — название музыкальных альбомов некоторых музыкальных коллективов:

 Химера (альбом «Арии») — восьмой студийный альбом группы «Ария»
 Химера (альбом группы «Мельница») — седьмой студийный альбом группы «Мельница»
 Химера (альбом группы «Химера») — дебютный студийный альбом группы «Химера»
 Chimera (альбом Mayhem) — третий студийный альбом группы «Mayhem»